Spor má více významů:
 soudní spor – viz sporné řízení
 spor (logika) – tvrzení, které je vnitřně logicky sporné
 spor (matematická logika) – formální pojem z oblasti matematické logiky
 spor (sociologie) – konflikt dvou komunikujících stran

v historii
 Spor o investituru
 Spor o Rukopisy
 Spor o Tři kapitoly
 Spor o užití slova Česko
 Spor o smysl českých dějin

v kultuře
 Spor – britský DJ Jon Gooch, známý také jako Feed Me
 5. díl televizního seriálu My všichni školou povinní

Externí odkazy